Монжа́н-сюр-Луа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 25 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Монжан-сюр-Луар, Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2973,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монжан-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монжан-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара